Hendes fortid – cortometraggio del 1916 diretto da A.W. Sandberg
Hendes fortid – film del 1921 diretto da Fritz Magnussen